Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza u sezoni 1962./63. je bila liga 4. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Sudjelovalo je 13 klubova, a prvak je bio Zmaj iz Makarske.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
 rezultat nakošen i smanjen *  - iz dostupnih izvora nije uočljiv domaćin susreta 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna zona 1962./63.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 85 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 66  
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 32-34 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 74-76 
 Jurica Gizdić: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007.,  
 Jurica Gizdić: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003., , str. 38-40 
 Bogdan Vujina, Mate Tomić: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002., , str. 79-80 
 Marinko Perić: Povijest sporta Cetinske krajine, Sinj, 1989, str. 177 
 

1962-63
Split
1962-63 Split